

Марлоу — місто, штат Нью-Гемпшир
 Марлоу — місто, штат Оклахома

Див. також 
 Крістофер Марлоу